Константин Калмыков:
 Калмыков, Константин Гаврилович (1902—1972) — советский военачальник, генерал-майор (1940).
 Калмыков, Константин Сергеевич (род. 1978) — украинский хоккеист.